

Patronymes 
Aristov (masculin ; ) ou Aristova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anton Aristov (1986-), footballeur estonien
 Viktor Aristov (1943-1994), réalisateur et acteur soviétique

Patronyme russe